LBP puede referirse a:
 Luther Blissett Project (LBP), seudónimo colectivo utilizado desde los años noventa (1994).
 LittleBigPlanet, un videojuego de plataforma y de rompecabezas para Playstation 3.
 Libra libanesa, su código ISO 4217 es LBP.
Local Binary Patterns (LBP), tipo de descriptor visual utilizado en visión artificial.